

Patronymes 

 Aaron Downes (1985-), footballeur australien ;
 Donald Downes (1903-1983), écrivain américain de roman policier ;
 Edward Downes (1924-2009), chef d'orchestre anglais ;
 Flynn Downes (1999-), footballeur anglais ;
 Geoff Downes (1952-), claviériste anglais ;
 John Downes (-1712),  historien du théâtre ;
 Olin Downes (1886-1955), critique musical et musicologue américain ;
 Ralph Downes (1904-1993), organiste anglais ;
 Stephen Downes (1959-), designer et expert dans les domaines de l'apprentissage en ligne ;
 Terry Downes (1936-2017), boxeur anglais ;
 Wally Downes (1961-), footballeur puis entraîneur anglais.

Autres 
 
Patronyme anglais